Бабја гора је топоним који се може односити на: 

 Бабја гора - планина у Пољској; 
 Бабја гора (Хрватска) - планина у Хрватској.